Côte steht für:
 einen ehemaligen französischen Automobilhersteller, siehe Société Côte 

Côte oder Côté ist der Familienname folgender Personen:

 Alcide Côté (1903–1955), kanadischer Politiker
 Bruno Côté (1940–2010), kanadischer Maler
 Constant Côte (1910–1984), französischer Karambolagespieler
 Denis Côté (* 1973), kanadischer Filmemacher
 Gérard Côté (1913–1993), kanadischer Leichtathlet
 Gilles Côté (* 1945), kanadischer Priester und Bischof von Daru-Kiunga

 Laurence Côte (* 1966), französische Schauspielerin
 Marcel Côté († 2014), kanadischer Ökonom und Politiker
 Michel Côté (Politiker) (* 1942), kanadischer Politiker, Unterhausmitglied, Bundesminister
 Michel Côté (* 1950), kanadischer Schauspieler

 Paul Côté (1944–2013), kanadischer Friedensaktivist, Unternehmer und Segler
 Sylvain Côté (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Cot
 Cote
 La Côte
 Kot (Begriffsklärung)
 Koth
 Code (Begriffsklärung)